Каньєте () — власна назва іспанського походження.

Персоналії 

 Адольфіно Каньєте — парагвайський футболіст
 Мігель Аріас Каньєте — іспанський політик
 Хуан Каньєте — парагвайський футболіст

Топоніми

Іспанія
 Каньєте — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка
 Каньєте-ла-Реаль — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Малага
 Каньєте-де-лас-Торрес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова

Чилі 
 Каньете — місто в Чилі

Перу 
 Каньєте — одна з 9 провінцій перуанського регіону Ліма
 Сан-Вісенте-де-Каньєте - місто в Перу, столиця району Каньєте провінції Каньєте департаменту Ліма.
Іспанські прізвища